strop (budownictwo)
 strop (lina) – pętla z liny; także: zawiesie
 strop (geologia)